Estreia — sinónimo do galicismo première, usado  para designar a apresentação inaugural de um evento
 Premiere (canal de televisão) — canal de TV por assinatura exclusivo sobre futebol da Globosat
 Adobe Premiere Pro — programa de edição não linear de vídeo da Adobe Systems

Desambiguações de artes